Борре — фамилия:
 Борре, Рафаэль Сантос — колумбийский футболист.
 Ванден Борре, Энтони — бельгийский футболист.